Westhues ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Westhues (1894–1962), Chirurg, Professor an der Sun-Yat-sen-Universität (Guangdong) und der Universität Erlangen 
 Leo Westhues (1920–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Melchior Westhues (1896–1971), deutscher Veterinär

Siehe auch:
 Lütke-Westhues